Le pont de Sinamalé est un pont des Maldives qui relie les îles de Malé et de Hulhulé, où se trouve l'aéroport international, et au-delà de Hulhumalé, une zone urbaine en pleine expansion.

Sinamale
Sinamale
Sinamale
Sinamale
Transport aux Maldives
Architecture aux Maldives
Kaafu